Mauméjean steht für:

 Glasmalerei Mauméjean, spanisch-französischer Hersteller von Glasfenstern
 Xavier Mauméjean (* 1963), französischer Schriftsteller